Геопросторовий аналіз — це підхід до застосування методів статистичного аналізу та різних інформаційних технологій до даних географічного або геопросторового характеру (геоданих). Такий аналіз передбачає використання спеціалізованого ПЗ для геопросторового опрацювання та представлення, застосування аналітичних методів до наземних чи географічних даних, зокрема засобами географічних інформаційних систем (ГІС) та геоінформатики.

Застосування 
 природничі науки, насамперед у сферах охорони довкілля, геології, епідеміології та ін.
 оборона та безпека
 розвідка
 містобудівна діяльність
 ресурси
 гуманітарна сфера, зокрема соціологічні науки, медицина, рятування, криміналістика та ін.

Просторова статистика отримується передовсім за результатами спостережень, а не експериментальних даних. Вочевидь, спостережувані дані є постійно змінюваними (в просторі, в часі), що вимагає застосування різних статистичних методів (описових, пошукових, пояснювальних тощо) до даних.

Операції 
— для векторної ГІС
 створення багатошарової карти
 буферизація (ототожнення різноманітних меж і відстаней: границь міст, шляхи, гідрографія тощо)
 редагування та ін.
— для растрової ГІС
 опрацювання растрових шарів із наступним створенням нового шару карти (приклади: а) узалежнення даних певної комірки від значень  сусідніх; б) обчислення суми (різниці) атрибутивних даних в комірці для різних наборів растрових даних)
 накопичення та опис статистики (величин (комірок), значень, усереднень, дисперсій, екстремумів, частот, даних інших вимірювань або розрахунків) 
 фільтрація даних (наприклад, отриманих за результатами ДЗЗ)
— професійне використання 
 поверхневий аналіз (себто властивостей фізичної поверхні: градієнту, видимості, крутизни, ін.)
 мережевий аналіз (себто властивостей природних і техногенних мереж для з'ясування поведінки потоків всередині їх, навколо них), корисний в завданнях гідрології, транспортування (вибір маршруту), оптимізації інфраструктури 
 геовізуалізація — створення і обробка зображень, карт, діаграм, схем, 3D-переглядів і пов'язаних з ними табличних наборів даних
 сегментарний (вибірковий) аналіз

Див. також 
Геопросторова розвідка

Картографія
Географічні дані